Rogério Barroso Lopes (Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1970) é um guitarrista, violinista, baixista, cavaquinista, arranjador e produtor musical brasileiro.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Baixistas do estado do Rio de Janeiro
Cavaquinistas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira